

Lokalizacje

Niemcy 
 Naugard – dawny powiat

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Nowogard
 Nowogardek